Mamiya – azienda fotografica giapponese
 Mamiya – personaggio del fumetto giapponese Ken il guerriero
 12127 Mamiya – asteroide della fascia principale

Persone 
 Kurumi Mamiya – doppiatrice giapponese
 Ron Mamiya – avvocato statunitense